Jum Sum era a divindade chinesa do sono e, também, dos sonhos. Originou-se em algum momento do século I a.C., porém caindo quase totalmente no esquecimento.

Bibliografia 
 Lo Zu, Jill (1992). Chinese history: comprehensive guide, Hongo Book Company. p. 197.

Deuses chineses